Manin – miejscowość i gmina we Francji
 Manin – miasto w Syrii